

Результаты соревнований

Мужчины

Женщины

Порядок начисления очков

Зачёт кубка мира

Мужчины

Женщины

Зачёт кубка наций 

Зимние виды спорта в сезоне 2016/2017
Кубок мира по лыжным гонкам